

Cinéma et télévision 
 Graveyard Shift est le titre original du film canadien Central Park Driver, réalisé par Jerry Ciccoritti en 1987.
 Graveyard Shift est le titre original du film américain La Créature du cimetière, réalisé par Ralph S. Singleton en 1990.

Littérature 
 The Graveyard Shift est le titre original du roman Le Onzième Commandement, écrit par Jack Higgins en 1965.
 Graveyard Shift est le titre original de la nouvelle Poste de nuit, écrite par Stephen King, parue pour la première fois en 1970 dans le magazine Cavalier puis publiée dans le recueil Danse macabre (1978).

Musique 
 Graveyard Shift est une chanson de John Zorn présente sur l'album Naked City sorti en 1989.
 Graveyard Shift est une chanson de Steve Earle et le Del McCoury Band présente sur l'album The Mountain sorti en 1999.
 Graveyard Shift est une chanson de Kardinal Offishall présente sur l'album Not 4 Sale sorti en 2007.
 Graveyard Shift est un album de Motionless in White sorti le .